

Toponyme 

 La Source, un quartier de la ville de Créteil ;
 La Source, un quartier de la ville d’Orléans ;
 Parc floral de la Source de la même ville ;
 La Source, un quartier de la ville de Saint-Denis.

Œuvres

Peinture 
 La Source, un tableau de Dominique Ingres peint en 1856 ;
 La Source, un tableau de Gustave Courbet peint en 1862 ;
 La Source, un tableau de Gustave Courbet peint en 1868 ;

Scène 
 La Source, un ballet d'Arthur Saint-Léon (1866) ;

Cinéma et télévision 
 La Source, un film suédois d'Ingmar Bergman sorti en 1960 ;
 La Source, film iranien de Arby Ovanessian sorti en 1972 ;
 La Source, une série télévisée française de Xavier Durringer sorti en 2013 ;
 La Source, un film français de Rodolphe Lauga sorti en 2019 ;

Littérature 
 La Source, un roman de Michael Cordy publié en 2006 ;
 La Source, un album de la bande dessinée Buddy Longway paru en 2006 ;

Musique 
 La Source, une chanson d'Isabelle Aubret, représentant la France au Concours Eurovision de la chanson 1968 ;
 La Source, un album de Nâdiya paru en 2007 ;
 La Source, un album du groupe de rap français 1995 paru en 2011.

Autres 
La Source peut aussi désigner :
 La Source, un détaillant d'appareils électroniques nord-américain ;
 La Source, personnage de la série Charmed.

Voir aussi 
 École nouvelle La Source établissement scolaire à Meudon
 Clinique de La Source, établissement hospitalier privé de Lausanne, en Suisse
 Institut et Haute École de Santé La Source, haute école de santé de Lausanne, en Suisse

Homonymie de toponyme